Лига Леумит 1995/1996 — 44-й сезон чемпионата Израиля по футболу. Он начался 26 августа 1995 года и закончился 18 мая 1996 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1995/1996
Израиль
Израиль
Спорт в Израиле в 1995 году
Спорт в Израиле в 1996 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996